

События 
 Консулы: император Констанций II (IX раз) и цезарь Юлиан (II раз).
 Бой при Аргенторате. Разгром войск германских племён алеманов римлянами, под командованием Юлиана Отступника при Аргенторате (ныне — Страсбург).
 Весна — Юлиан вышел к берегам Рейна и восстановил три Таберны. Близ Аргентората он в упорной битве разбил армию семи алеманских царей и преследовал их до Рейна. В плен взят вождь алеманнов Хнодомар. Он переправился через Рейн и разорил алеманские селения. Алеманны запросили мира. Юлиан дал им 10-месячное перемирие и возвратился в Галлию.
 Юлиан занимает должность консуляра Вифинии.
 Констанций ведёт войну на Дунае с германцами и сарматами.
 357—361 годы — архиепископ Александрии Георгий.
 Фу Шэн убит Фу Цзянем II.
 357—385 годы — царь Цинь Фу Цзянь II.

См. также